Maraton för damer vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul avgjordes den 1 oktober.

Medaljörer

Resultat

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1988